Зайнаб Шахрудиновна Магомаева (1924 — 1995) — советский, дагестанский врач-терапевт. Народный врач СССР (1981).

Биография 
Родилась 29 декабря 1924 года в селе Ботлих Дагестанской АССР.

Трудовую деятельность начала с должности медицинской сестры. 

В 1947 году окончила Дагестанский медицинский институт в Махачкале.

В 1947—1954 годах — врач-терапевт, в 1954—1957 годах — заведующая амбулаторией, заведующая здравоотделом Веденского района в 1957—1960 — заместителем главного врача, с 1960 по 1981 год — главный врач Ботлихского райлечобъединения. С 1981 года — врач-терапевт в санчасти строителей в Махачкале.

Депутат Верховного Совета СССР 6-го созыва.

Скончалась 20 января 1995 года в Махачкале.

Награды и звания 
 Заслуженный врач Дагестанской АССР (1963)
 Заслуженный врач РСФСР (1971)
 Народный врач СССР (1981)
 Орден Ленина (1960)

Память 
 Имя Зайнаб Шахрудиновны Магомаевой было присвоено Ботлихской центральной районной больнице.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Дагестанского медицинского университета
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва